Ruisbroek was een Belgische voetbalclub uit Ruisbroek. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 362 en heeft geel en groen als kleuren. De club speelde in haar bestaan in totaal tien seizoenen in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
In 1922 werd Ruisbroek Football Club opgericht en men sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond, waar men in de gewestelijke reeksen spelen. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg men nummer 362 toegekend.

De club klom op en bereikte in 1931 al voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Men eindigde er als op twee na laatste en degradeerde zo in 1932 na een seizoen weer. Het duurde tot na de Tweede Wereldoorlog eer de club nog eens kon terugkeren in de nationale reeksen, toen men in 1947 weer naar Bevordering promoveerde. Ruisbroek eindigde er voorlaatste en net als anderhalf decennium eerder zakte de club na slechts een seizoen weer. Een jaar later, in 1949, kon Ruisbroek alweer terugkeren in de nationale reeksen. Men eindigde het seizoen met evenveel punten als FC La Rhodienne en ES Jamboise. Ruisbroek telde het meeste nederlagen en kwam zo in de rangschikking onder deze concurrenten, die respectievelijk 12de en 13de werden, en eindigde op een 14de plaats, een degradatieplaats. Opnieuw zakte de club na een seizoen uit de nationale reeksen.

In 1951 werd de club koninklijk en de clubnaam werd Royal Ruisbroek FC. Men bleef in de provinciale reeksen, tot men in 1955 voor een vierde keer in de clubgeschiedenis promoveerde naar de nationale bevorderingsreeksen. Na competitiehervormingen en -uitbreidingen een paar jaar eerder, waren die bevorderingsreeksen ondertussen het vierde niveau geworden.

Ruisbroek FC eindigde het eerste seizoen in Vierde Klasse als tiende en kon zich voor het eerst handhaven in de nationale reeksen. Het volgende seizoen verliep nog beter en men eindigde in 1957 als derde. Een jaar later behaalde men zelfs een tweede plaats, weliswaar op 10 punten van reekswinnaar RUS Tournaisienne. Ruisbroek bleef nog enkele jaren in de middenmoot eindigen. In 1962 eindigde men bij de laatsten met evenveel punten als CS La Forestoise. Ondertussen waren de bondsreglementen veranderd en telden bij een ex aequo het aantal overwinningen, waardoor CS La Forestoise 13de werd en Ruisbroek als 14de op een degradatieplaats strandde. Na zeven jaar nationaal voetbal zakte de club zo weer naar de provinciale reeksen.

Ruisbroek FC kon de volgende decennia niet meer terugkeren op het nationale niveau en zou zelfs wegzakken tot het allerlaagste niveau, Vierde Provinciale.

Resultaten

Bekende spelers 
  Michel De Groote (jeugd)
  Jef Jurion (jeugd)

Voormalige Vlaamse voetbalclub
Sport in Sint-Pieters-Leeuw
Ruisbroek (Vlaams-Brabant)
Sportvereniging in Vlaams-Brabant